

Пельґжимово — село в гміні Плоскіня Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пельґжимово — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства